Hieronder volgen de resultaten van het mannentoernooi van de Wereldkampioenschappen badminton 2010 in Parijs. Het enkelspel werd gewonnen door de Chinees Jin Chen die in de finale de indonees Taufik Hidayat versloeg (21-13, 21-15)

Plaatsingslijst 

1 Walk over in verband met blessure.

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

2010